Sveden är ett namn på flera olika platser i Sverige och Finland.

Sverige 
Dalarna
 Svedens gård, Falu kommun, en gård i Falu kommun

Uppland
 Sveden, Solna kommun, en riven gård i Solna kommun

Finland 
Åland 
 Sveden, en stadsdel i Mariehamn

Se även 
 Svedenreservoaren
 Svedenäs

Förgreningssidor
Namnförgreningssidor